2 miejscowości w Polsce:
 Ciołki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło
 Ciołki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice